Горацій Вудард (1904—1973) — американський продюсер, режисер, монтажер, оператор і сценарист. Лавреат премії Оскар 1935 року за найкращий короткометражний фільм.
 Девід Вудард (* 1964) — американський письменник та диригент.
 Елфрі Вудард (* 1952) — американська акторка, продюсер та громадська діячка. За свою кар'єру отримала чотири премії «Еммі», три премії Гільдії кіноакторів США, «Золотий глобус».
 Лінетт Вудард (* 1959) — американська баскетболістка.
 Натаніел Вудард (1811—1891) — священник англіканської церкви.
 Рікі Вудард (* 1950) — американський джазовий саксофоніст.
 Стейсі Вудард (1902—1942) — американський продюсер, режисер, і сценарист. Лавреат премії Оскар 1935 року за найкращий короткометражний фільм.
 Фредерік Август Вудард (1854—1915) — американський політик.
 Чарлейн Вудард (* 1953) — американська актриса і драматург.

 7549 Вудард — астероїд головного поясу.
англійські прізвища